Șipca se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Șipca - localitate centru de comună din raionul Șoldănești
 Șipca - localitate centru de comună din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului

Vezi și 
 Leț
 Șindrila

Localități omonime din Republica Moldova